

Généalogie

 Ashley Massaro (1965-2019), mannequin américain
 Daniele Massaro (1979-), footballeur italien
 Francesco Massaro (1935-), réalisateur et scénariste italien
 Laura Massaro (1983-), joueuse anglaise de squash
 Raymond Massaro (1929-2019), bottier et maître d'art français

Voir aussi 
 Antonio del Massaro, peintre italien
 Domingo Massaro Conley, footballeur chilien

Homonymie de patronyme